Hobrecker ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hobrecker (1842–1872), deutscher Industrieller
 Johann Karl Hobrecker (1811–1875), deutscher Drahtindustrieller

 Karl Hobrecker (1876–1949), deutscher Bibliothekar und Autor
 Wilhelm Hobrecker (1770–1853), deutscher Industrieller